Barcelona Open Banco Sabadell 2009 — 57-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2009 году турнир прошёл с 20 по 26 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент). Испанец уверенно провёл каталонское соревнование и переиграв в полуфинале и финале двух сеянных соперников завоевал свой очередной титул на грунтовом покрытии на подобном уровне. Соперником Рафаэля в финале стал соотечественник Давид Феррер, пробившегося в эту стадию благодаря сразу трём трёхсетовым победам.

В парном призе приз завоевал альянс Даниэль Нестор / Ненад Зимонич, начавший чемпионат в статусе четвёртой пары посева, а завершивший его победой над альянсом Махеш Бхупати / Марк Ноулз, которые ранее лишили турнир прошлогодних чемпионов.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Давида Феррера со счётом 6-2, 7-5.
 Надаль выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 35-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Феррер уступает 2-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 4

Парный турнир 
 Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич обыграли  Махеша Бхупати /  Марка Ноулза со счётом 6-3, 7-6(9).
 Нестор выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 58-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зимонич выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Barcelona Open Banco Sabadell

 Мировой тур ATP 2009 года
 Мировой тур ATP 500

 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2009 года
2009
Международные спортивные соревнования в Барселоне